Le Chesne ist der Name zweier Orte in Frankreich:

 Le Chesne (Ardennes), eine ehemalige Gemeinde im Département Ardennes 
 Le Chesne (Eure), eine ehemalige Gemeinde im Département Eure